Хахам-баши (; , также Хахамбаши, Хахам баши) — титул главного раввина в Османской империи и в современной Турции. «Хахам» с иврита — «мудрец», «баши» с турецкого — «главный».

История 
Институт самоуправления для общин религиозных меньшинств в империи был впервые введен османским султаном Мехметом II в середине XV века сразу же после взятия им византийской столицы Константинополя в 1453 году, переименованной позже в Стамбул.

После завоевания турками Анатолии и падения Константинополя для евреев, жестоко преследуемых и изгнанных из Европы, двери новой столицы турок оказались открытыми. В самой Византии евреи подвергались преследованиям, многие вынуждены были её покинуть. В молодой мусульманской империи не было особого религиозного фанатизма, хотя еврейские общины находились в упадке в результате турецких завоеваний. Для восстановления еврейских общин османским султаном были изданы указы, которые давали право беженцам-евреям селиться в Стамбуле и других городах Османского государства, строить синагоги и школы, заниматься ремеслами и торговлей. В то время еврейская община в Стамбуле состояла в основном из сефардов — испанских, итальянских и португальских беженцев XV—XVI веков. Для автономного урегулирования жизни внутри еврейской общины оттоманские власти создали институт хахам-баши, который напоминал институт экзиларха при арабах, но с более широкими полномочиями.

Первым хахам-баши Стамбула стал Моше Капсали (1453—1496), вторым стал Элия Мизрахи (1496—1526). Численность евреев к середине XVI века в Стамбуле достигла примерно 30 тыс. человек. Знаменитый турецкий путешественник, писатель и современник Эвлия Челеби (1611—1682) указывает, что в начале XVII века в еврейских кварталах Стамбула насчитывалось 7 синагог и 12 раввинов.

В своей истории институт хахам-баши претерпевал и кризисы. Так, например, вторая половина XIX века ознаменовалась острой борьбой между различными еврейскими общинами, существовавшими на обширной территории Османской империи, относительно юрисдикции и руководства хахам-баши. Некоторые из этих противоборств завершились отстранением ряда хахам-баши.

В 1719 году по предоставлению господаря Молдавского княжества Николая Маврокордата османский султан назначил первого хахам-баши Молдавии и Валахии — врача Даниила де Фонсеку. Позже роль хахам-баши исполнял главный раввин Ясс. Должность хахам-баши в Румынии была упразднена в 1834 году.
Титул «хахам-баши» был введен в конце 1836 г. — начале 1837 г., с изданием фирмана (указ) о введении нового титула в империи. Эта мера была предпринята в рамках проводившейся в Османской империи политики преобразований (танзимат), имевшей целью модернизацию турецкого общества, и расширения прав зимми.

Список хахам-баши Османской империи 
Хахам-баши в Oсманской империи в 1454—1920 гг.

Список хахам-баши Турции 
Хахам-баши в Турецкой Республике с 1922 по настоящее время.

Хахам-баши Палестины

Хахам-баши в Ираке

Хахам-баши Египта

См. также 
 Экзиларх

Примечания 

Религиозные меньшинства
Главные раввины
Османская империя
Национальные меньшинства
История евреев Турции
Раввины Турции